Мировая группа — высшая ступень Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Турнирная сетка

Первый круг

Сербия — Индия

Россия — Швеция

Чехия — Казахстан

Аргентина — Румыния

Чили — США

Бельгия — Испания

Хорватия — Германия

Австрия — Франция

Четвертьфинал

Швеция — Сербия

Казахстан — Аргентина

США — Испания

Германия — Франция

Полуфинал

Сербия — Аргентина

Испания — Франция

Финал

Испания — Аргентина

Ссылки 
 Официальный сайт 

1